Dieser Artikel behandelt die ivorische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2015 in Kanada. Die Elfenbeinküste nahm zum ersten Mal an der WM-Endrunde teil und traf dabei unter anderem auf die beiden Ex-Weltmeister Deutschland und Norwegen. Die Mannschaft qualifizierte sich als Dritter der Afrikameisterschaft 2014 und profitierte dabei von der Aufstockung des Teilnehmerfeldes auf 24 Mannschaften, wodurch den Afrikanerinnen ein Startplatz mehr zugestanden wurde. Gemäß den Platzierungen in der FIFA-Weltrangliste vor der WM war die auf Platz 67 liegende Elfenbeinküste die schwächste Mannschaft, die sich für die WM qualifizieren konnte.

Qualifikation 
Die Elfenbeinküste musste sich zunächst für die Afrikameisterschaft 2014 qualifizieren. Dabei traf die Mannschaft in der ersten Runde auf Mali und gewann mit 4:0 und 1:0. In der zweiten Runde konnte sich die Mannschaft gegen den letztmaligen WM-Teilnehmer Äquatorialguinea aufgrund der Auswärtstorregel durchsetzen. Nach einem 1:1 im Heimspiel reichte ein 2:2 im Auswärtsspiel um die Afrikameisterschaft in Namibia zu erreichen.

Gruppenphase

Halbfinale

Spiel um Platz 3 

Insgesamt wurden in den Spielen 21 Spielerinnen eingesetzt von denen Torhüterin Ange Marie Dominique Thiamale und Tia Vino Ines N’Rehy, Noukeu Fernande Tchetche sowie Tiegnou Valle Fatou Coulibaly in allen neun Spielen zum Einsatz kamen. 
Beste Torschützinnen für die Elfenbeinküste waren  Tia Vino Ines N’Rehy  (5 Tore, davon 2 in der Qualifikation), José Nahi (3, davon 1 in der Qualifikation) und  Ida Guehai (2, davon 1 in der Qualifikation).

Vorbereitung 
Am 21. März und 11. April 2015 sollte die Elfenbeinküste gegen Guinea-Bisseau in der Qualifikation für die Afrikaspiele antreten, Guinea-Bisseau zog aber zurück. Am 10. Mai verloren sie ein Testspiel gegen WM-Teilnehmer Kamerun mit 2:3. Am 22. und 29. Mai sollte die Elfenbeinküste in der Qualifikation für die Olympischen Spiele gegen Tunesien, da Tunesien zurückzog entfallen die Spiele.

Die Mannschaft

Aufgebot 
Am 15. Mai wurden zunächst 21 Spielerinnen benannt. Der endgültige Kader von 23 Spielerinnen (davon drei Torhüterinnen) muss dem FIFA-Generalsekretariat spätestens zehn Werktage vor dem Eröffnungsspiel mitgeteilt werden.

Nicht berücksichtigte Spielerin 
 Francesca Diby

Spiele bei der Weltmeisterschaft 

Die Elfenbeinküste, als in der FIFA-Weltrangliste vor der WM am schlechtesten platzierter WM-Teilnehmer, traf in ihrem ersten WM-Spiel auf den Weltranglistenersten Deutschland. Mit 0:10 kassierten die Ivorerinnen die höchste Niederlage ihrer Länderspielgeschichte und zudem die höchste Niederlage eines WM-Neulings im ersten WM-Spiel. Im zweiten Gruppenspiel gegen den auf Platz 29 der FIFA-Weltrangliste liegenden anderen Gruppenneuling Thailand gingen sie durch Ange N’Guessan, die kleinste Spielerin bei der WM zwar früh in Führung, konnten diese aber nicht sichern und gerieten kurz danach mit 1:2 in Rückstand, den die Thailänderinnen in der zweiten Halbzeit noch ausbauen konnten. Gegen am Ende kräftemäßig nachlassende Gegnerinnen gelang zwar kurz vor Schluss noch der 2:3-Anschlusstreffer, der Ausgleich wurde aber trotz guter Gelegenheiten verpasst. Auch das letzte Gruppenspiel gegen Ex-Weltmeister Norwegen, der auf Platz 11 der FIFA-Weltrangliste lag, wurde verloren. Damit schieden die Ivorerinnen als Gruppenletzter als erste Mannschaft aus.

Gruppenspiele

Einzelnachweise

Weblinks 
 AWC 2014 Qualifiers (2014)
 tn mobile 9th African Women Championship-Namibia

Elfenbeinküste
2015